Eind 2008 bestond de vloot van Wagenborg uit de volgende schepen

Wagenborg